Hillview – comune dell'Illinois (Stati Uniti d'America)
Hillview – comune del Kentucky (Stati Uniti d'America)